В кулинарии
 Тарт — открытый пирог из особого песочного теста.
 Тарт фламбе — плоский открытый пирог, отчасти напоминающий пиццу.
 Линцский тарт — австрийский миндальный пирог.
 Тарт Татен — вид французского яблочного пирога.
Известные люди
 Леверн Тарт — американский профессиональный баскетболист.
 Чарльз Тарт — американский психолог и парапсихолог.
Топонимы
 Тарт-Ега — река в Ханты-Мансийском АО России.
 Малый Тарт — река в Пермском крае России.
 Большой Тарт — река в Пермском крае России.